Dorchester megye (Dél-Karolina)
Dorchester megye (Maryland)